Coccidae, família de insetos hemípteros
Coccidiasina,  subclasse de protistas apicomplexos

Desambiguação